Барцраше́н — топоним в Армении:

 Барцрашен — село в Араратской области.
 Барцрашен — село в Ширакской области.